Водовод — значения:

Топоним 
 Водовод — посёлок в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии России.
 Водовод — населённый пункт, вошедший в состав Кировска в 1962 году.

Другое 
 Водовод — туннель для воды в плотине ГЭС.
 Водовод — вариант названия водопровода — системы непрерывного водоснабжения потребителей